Groove (muziek), een muziekterm
 Groove approved, een soloalbum van Paul Carrack
 Groove Armada, een Engelse muziekgroep
 Groove Garden (band), rockband uit Utrecht
 Groove Garden (festival), dancefestival in Sittard
 Groove Merchant, een Amerikaans platenlabel
 Groove Records, een Amerikaans platenlabel
 Groove Unlimited, een Nederlands platenlabel
 Groove Games, een producent van computerspellen

Gerelateerde pagina's
 Bassic Groove, een Nederlands tijdschrift gericht op de housecultuur
 Euge Groove, een Amerikaanse saxofonist
 Into the Groove, een muzieknummer van Madonna
 Let's Groove, een muzieknummer van Earth, Wind & Fire